Bashi bezeichnet:

 Bashi (Sprache), eine West-Malayo-Polynesische Sprache auf den Nord-Philippinen
 Bashi (Ethnie), eine Ethnie am Kiwusee im Osten der Demokratischen Republik Kongo

Personen:
 Parsua Bashi (* 1966), iranische Grafikdesignerin, Modedesignerin und Autorin

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Bashi (Alabama)

Sonstiges:
 Bashi Creek, Fließgewässer im Clarke County, Alabama
 Bashi Creek Public Use Area, Park im Clarke County, Alabama
 Bashistraße, asiatische Wasserstraße, nördlicher Teil der Luzonstraße zwischen den Philippinen und Taiwan

Siehe auch:
 Baschi